Александър Стефанов Янчулев е български учен и политик от Съюза на демократичните сили, кмет на София от 1991 до 1995 година. Професор е в Университета по архитектура, строителство и геодезия, където преподава „Технология, организация и икономика на хидротехническото строителство“.

Биография 
Александър Янчулев е роден в София на 7 октомври 1938 година. Принадлежи към прилепския род Янчулеви. Завършва Инженерно-строителния институт, специалност „Хидромелиоративно строителство“. Работ като старши инженер в „Напоителни системи“ в Пазарджик (1962-1964) и в София (1964-1965).

Янчулев е депутат от СДС в Седмото велико народно събрание, съветник в правителството на Димитър Попов.

На 13 октомври 1991 година се провеждат избори за кметове и общински съветници. За първи път в историята на Софийската община кметът е избран с пряко гласоподаване. Янчулев печели кметското място с бюлетината на СДС. Възстановява се гербът на София в първоначалния му вид от 1900 година. Изработено е знамето на столицата, на което е изобразен възстановеният герб. 17 септември – денят на великомъчениците Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София, е обявен за Ден на София. По време на неговото управление градът изпада в тежка водна криза.

Награди и отличия 
 Златен медал за отличен успех в средното образование, 1956
 Награда от Министерството на строителството
 Орден „За принос в българо-аржентинските отношения“, 1993

Външни препратки 
 Биография на проф. Александър Янчулев на сайта OMDA
 Кратка справка за Александър Янчулев на сайта на Софийска община 
 Йордан Василев, „С какво ще запомним 56-те кметове на София (част 7)“ , в. „Труд“, 26 декември 2014 г.

Родословие

Бележки 

Янчулеви
Български политици след 1989
Кметове на София
Български инженери
Възпитаници на УАСГ
Преподаватели в УАСГ
Родени в София